Великоу́стюгский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Вологодской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Великоустюгский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Великий Устюг. Расположен на расстоянии от Вологды — 450 км, Череповца — 600 км, Котласа — 70 км, Кирова — 430 км, Архангельска — около 700 км, от Великого Устюга до Красавино — 20 км.

География 
Район расположен в северо-восточной части Вологодской области, граничит:
 с районами Вологодской области:
 на западе с Нюксенским районом;
 на юге с Кичменгско-Городецким районом;
 с районами Архангельской области:
 на северо-западе с Устьянским районом;
 на севере с Котласским районом;
 с районами Кировской области:
 на северо-востоке с Лузским районом;
 на востоке с Подосиновским районом.
Площадь территории района (включая райцентр) — 7733 км² (5,3 % территории области — 5-й район по размеру территории в области).

Основные реки Северная Двина (Малая Северная Двина), Сухона, Юг.

История 
Райцентр — город Великий Устюг основан в 1147 году выходцами из Ростово-Суздальского княжества в месте слияния рек Сухона и Юг (Усть-Юг — одно из вероятных толкований первоначального звучания топонима Устюг), образующих Северную Двину. В XVI веке в бассейне рек Сухоны, Юга, верховьев реки Северной Двины образовался Устюжский уезд, из которого позднее выделился Сольвычегодский уезд. В XVI веке Устюг, расположенный на пересечении сухопутных дорог, идущих на Урал и в Сибирь, с речными, ведущими в Европу через Двину и Белое море становится важным торговым узлом. С XVII века к ойкониму Устюг в связи с развитием города было добавлено определение Великий. В это время богатые устюжские купцы возводят и украшают многочисленные церкви, строят каменные дома. В начале XX века в Великом Устюге велась служба в 27 храмах и 4 монастырях.

С 1708 года Великий Устюг входит в состав Архангелогородской губернии, центр Великоустюжского уезда — одного из 18, с 1719 года в связи с разделом губернии на 4 провинции, Великий Устюг ещё и провинциальный город — центр Устюжской провинции Архангелогородской губернии, состоявшей из Великоустюжского, Сольвычегодского и Яренского уездов. С 1780 года губерния была преобразована в Вологодское наместничество, а Великий Устюг стал там центром Великоустюжского уезда — одного из 12 оставшихся после выделения Архангельского наместничества. Также Великий Устюг в Вологодском наместничестве был центром одной из двух областей — областным городом, а в составе Великоустюжской области было семь уездов: Великоустюжский, Усть-Сысольский, Сольвычегодский, Яренский, Лальский, Никольский и Красноборский. 2 октября 1780 года Екатериной II утверждён доклад Сената «О гербах городам Вологодского наместничества» — так был утверждён герб Великого Устюга. Символ города, запечатлённый на его гербе — Нептун, сливающий из кувшинов подобно Водолею воды двух рек. Указом Павла I от 31 декабря 1796 года в связи с образованием Вологодской губернии Вологодское наместничество было упразднено, упразднены тогда были также Лальский и Красноборский уезды, территории которых вошли в Великоустюжский, Вельский и Сольвычегодский уезды, а Великий Устюг стал центром — уездным городом одного из 10 уездов губернии — Великоустюжского.

Постановления ВЦИК от 24 июля 1918 года была образована (на основании решений I Вологодского губернского съезда Советов) Северо-Двинская губерния из выделенных из Вологодской губернии уездов Великоустюгского, Никольского, Сольвычегодского, Усть-Сысольского и Яренского уездов, центром губернии стал город Великий Устюг. 18 апреля 1924 года в губернии было отменено деление на волости и уезды и в числе 18 новых административных единиц губернии — районов был образован и Великоустюгский район. 2 мая 1924 года уездный комитет партии был реорганизован в райком РКП(б), а в июне 1924 года прошли первые выборы в Великоустюгский райком. 27 февраля 1928 года к Великоустюгскому району была присоединена территория упразднённого Усть-Алексеевского района. С 15 июля 1929 года Северо-Двинская губерния была упразднена, а район вошёл как административная единица в Северо-Двинский округ (с центром в Великом Устюге) вновь образованного Северного края с центром в Архангельске. С июля 1930 года — район непосредственного краевого подчинения, так как деление на округа в СССР было упразднено. Постановлением ВЦИК от 25 января 1935 года был восстановлен Усть-Алексеевский район, присоединённый к Великоустюгскому в 1928 году. С 5 декабря 1936 года по 23 сентября 1937 года район в составе Северной области образованной вместо Северного края. Постановлением ЦИК СССР от 23 сентября 1937 Северная область была разделена на две: Архангельскую и Вологодскую, район присоединён был к вновь образованной Вологодской области. В сентябре 1939 года ЦК ВКП(б) разрешил создать в Великом Устюге горком ВКП(б), а в октябре прошли выборы в городской комитет партии. В 1947 году посёлок Красавино был преобразован в город районного подчинения. По постановлению ЦК КПСС от 5 ноября 1955 года Великоустюгский райком КПСС, был упразднён, а парторганизации района переподчинены Великоустюгскому горкому партии. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1959 году к Великоустюгскому району была присоединена территория повторно упразднённого Усть-Алексеевского района. С 13 декабря 1962 года по 12 января 1965 года, вовремя неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «о перестройке партийного руководства народным хозяйством», район в числе многих в СССР был преобразован в сельский район (Великоустюгский сельский район), территория которого включала территорию прежнего административного района. В декабре 1962 года было создано Великоустюгское колхозно-совхозное управление и партком этого управления, а первичные партийные организации предприятий, строительных организаций и транспорта прежних Великоустюгского, Кичменгско-Городецкого и Никольского районов стали подчинены Великоустюгскому горкому КПСС, но в феврале 1964 года был создан отдельный Кичменгско-Городецкий промышленно-производственныей партийный комитет. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года, восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством, после чего Указом Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Великоустюгский административный район был восстановлен, а функции парторганизации Великоустюгского производственного колхозно-совхозного управления были переданы Великоустюгскому горкому КПСС.

Население 

 Урбанизация
Городское население (в городах Великий Устюг, Красавино и рабочем посёлке Кузино) составляет  % населения муниципального округа .

Территориальное устройство 

 Административно-территориальные единицы
Великоустюгский район в рамках административно-территориального устройства, включает 20 сельсоветов, а также 1 город областного значения (Великий Устюг) как районный центр с подчинёнными городской администрации 1 городом районного значения (Красавино) и 1 посёлком городского типа (рабочим посёлком Кузино).

 Муниципальные образования

В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Великоустюгский муниципальный округ (с 2004 до 2022 года — муниципальный район).

Изначально в составе новообразованного муниципального района в декабре 2004 года были созданы 23 муниципальных образования нижнего уровня, в том числе 3 городских и 20 сельских поселений. В апреле 2009 года было упразднено Викторовское сельское поселение (включено в Покровское сельское поселение с центром в селе Ильинское). В июне-июле 2014 года  было упразднено Стрельненское сельское поселение  (включено в Опокское сельское поселение с центром в посёлке Полдарса). В июне 2015 года было упразднено Нижнешарденгское сельское поселение (включено в Трегубовское с административным центром в деревне Морозовица). В мае-июне 2017 года были упразднены сельские поселения Парфеновское, Покровское, Шемогодское (объединены в Заречное с административным центром в деревне Аристово); Нижнеерогодское (включено в Марденгское с административным центром в деревне Благовещенье); Верхнешарденгское (включено в Усть-Алексеевское). К 1 января 2022 года было упразднено сельское поселение Сусоловское (включено в Заречное).

Перед упразднением муниципальный район в первой половине 2022 года делился на 15 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 3 городских и 12 сельских поселений:

1 июня 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав городские и сельские поселения были упразднены и объединены в Великоустюгский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Великоустюгском районе 411 населённых пунктов. В муниципальном округе с городом областного значения — 412, в том числе 3 городских (из которых 1 посёлок городского типа (рабочий посёлок) и 2 города) и 409 сельских).

 Упразднённые населённые пункты
В 2020 году были упразднены 25 деревень Великоустюгского района: Афанасовец, Беляшкино, Верхнее Чистяково, Кропухино, Липовец 1-й, 
Липовка, Малая Слобода, Малое Петровское, Насоново, Нижнее Чистяково, Оброчная, Орлов Починок, Пасная, Подсараица, Пустая, Сидоровка, Соболево, Сондас, Тишино, Улиткино, Упирево, Федосово, Чекменево, Чермянино, Юрьевская.

Экономика

Промышленное производство и лесопользование 
Важную часть экономики района составляет лесная и деревообрабатывающая промышленность, лесопользование и лесозаготовка: это такие предприятия, как:
 ПАО "Свеза-Новатор" (фанера, шпон),
 ОАО Новаторский леспромхоз (лесозаготовка и лесопереработка, сувенирная продукция),
 Ломоватский леспромхоз, в посёлке Ломоватка,
 ООО «Ломоватка-Лес»,
 ООО «Великоустюгский леспромхоз»,
 ООО «Премиум Лес»,
 «Сусоловский лес» в посёлке Сусоловка;
и др.
 пищевая промышленность
 ликёро-водочный завод в Великом Устюге
 предприятие «Пчёлка» (хлебопечение, переработка животноводческой продукции)
 АО «Устюгмолоко»
 лёгкая промышленность
 кистещёточная фабрика (кисти, щётки из натуральной щетины и искусственного волокна),
 кожевенно-галантерейная фабрика;
 машиностроение и металлообработка:
 завод «Северная чернь» (ювелирные изделия, выполненные по технологии чернения по серебру, Великоустюжское чернение по серебру),
 ремонтно-механический завод,
 литейно-механический завод,

Сельское хозяйство 
Сельхозпредприятия: «Двина», племколхоз «Гледенский», «Усть-лён», ЗАО птицефабрика «Великоустюгская»

Энергетика 
 Газоснабжение: ТПО «Устюгмежрайгаз».
 Электроснабжение: Великоустюгские электрические сети.

Транспорт 
Автодороги: с областным центром Великий Устюг связывает дорога Вологда — Никольск — Великий Устюг. В 1998 также введена в эксплуатацию автодорога Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг.

Железнодорожная станция: Великий Устюг.

Аэропорт: Великий Устюг.

Пристань: Великий Устюг.

Достопримечательности 

В районе 22 природных охраняемых зоны, в том числе геологическое обнажение «урочище Опоки».

 Гледен (гора)
 Троице-Гледенский монастырь
 Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге

Люди, связанные с районом 
 землепроходцы: Семён Дежнёв, открывший в 1648 году пролив между Азией и Америкой, Владимир Атласов — исследователь Камчатки. Дальневосточный город Хабаровск назван в честь устюжанина Ерофея Хабарова, исследовавшего и составившего карту Приамурья. Василий Шилов — первооткрыватель Алеутских островов, Михаил Булдаков — первенствующий директор Российско-Американской компании, исследователь Аляски.
 Копылов, Василий Иванович (1905, деревня Каликино — 1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Норицын, Пётр Михайлович (1903, деревня Митино — 1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Плюснин, Николай Иванович (1891, деревня Юшково — 1967) —  генерал-майор, трижды Краснознамёнец

Средства массовой информации 
Печатные
 «Советская мысль»
 «Устюжаночка»
Телевидение, радио
 Телеканал «Русский Север»
 Радио Русское радио
 Радио Европа+
Радио Трансмит

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации Великоустюгского муниципального района
 
 
 Бюджет, географическое положение, паспорт района
 
 Заказники и памятники природы Великоустюгского района